Михаи́л Миха́йлович Тимофе́ев () — генерал-майор государственной безопасности. Входил в состав особой тройки НКВД СССР.

Биография 
С 1920 года — начальник Особого отдела 55-й стрелковой дивизии.

В 1921—1922 в органах ЧК. В 1921 — начальник военной группы Политического бюро Купинской уездной ЧК. 1922 — в начальник Особого отдела Харьковской губернской ЧК, уполномоченный Богодуховского окружного отдела ГПУ

В 1922—1934 в органах ОГПУ УССР — начальник Богодуховского-Ахтырского, Новгород-Северского-Глуховского, Харьковского, Криворожского, Донецкого, Черниговского областного отдела ГПУ. Начальник Дорожно-транспортного отдела ОГПУ Юго-Западной железной дороги. Заместитель начальника Экономического управления ГПУ при СНК Украинской ССР.

В 1934—1937 — в органах НКВД. Начальник Управления НКВД по Черниговской, Винницкой области. Этот период отмечен вхождением в состав особой тройки, созданной по приказу НКВД СССР от 30.07.1937 № 00447 и активным участием в сталинских репрессиях.

В 1937—1956 — в органах ГУЛАГ. Начальник Беломоро-Балтийского комбината и исправительно-трудового лагеря НКВД. Начальник Кексгольмского, Пудожгорского исправительно-трудового лагеря НКВД. Начальник Управления — Главного управления лагерей лесной промышленности НКВД — МВД СССР. Начальник Главспецлеса Министерства лесной и бумажной промышленности СССР. Начальник Главного управления лагерей лесной промышленности МВД СССР.

С 1956 года — на пенсии. Умер в Москве в декабре 1977 года.

Память 
В 2010 году Службой безопасности Украины включён в Список партийных и советских руководителей, руководящих сотрудников ОГПУ и ГПУ УССР, виновных в проведении на Украине политики Голодомора-Геноцида и репрессий.

Один из рассказов в книге Л. Разгона «Непридуманное» посвящен Тимофееву.

Примечания

Литература 
 Тимофеев М. М. // 
 Народные избранники Карелии: Депутаты высших представительных органов власти СССР, РСФСР, РФ от Карелии и высших представительных органов власти Карелии, 1923—2006: справочник / авт.-сост. А. И. Бутвило. — Петрозаводск, 2006. — 320 с.
 Тимофеев Михаил Михайлович // Великая Отечественная война. Большая биографическая энциклопедия / Залесский К. А. — : ACT, 2013. — 832 с. — С. 1408. ISBN 978-5-17-078426-4.
 
 Тимофеев Михаил Михайлович // Почётные чекисты (1923—1932). Том 2 / Авт.-сост. М. В. Музалевский. — : РИЦ «Кавалеръ», 2009. — 117 с. — С. 63—64.
 Тимофєєв Михайло Михайлович // ЧК-ГПУ-НКВД в Україні: особи, факти, документи / Ю. Шаповал, В. Пристайко, В. Золотарьов. — : Абрис, 1997. — 608 с. — С. 557—558.

Ссылки 
 Тимофеев Михаил Михайлович // Справочник по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898—1991
 Тимофеев Михаил Михайлович // Сайт Alexanderyakovlev.org
 Тимофеев, Михаил Михайлович // Кадровый состав органов государственной безопасности СССР. 1935−1939

Чекисты
Депутаты Верховного Совета Карельской АССР
Начальники Криворожского окружного отдела ГПУ
Начальники Белбалтлага
Члены особых троек НКВД СССР